Варва́ра Ники́тина: Никитина, Варвара Александровна (1857—1920) — балерина Мариинского театра.
 Никитина, Варвара Владиславовна (род. 1970) — каскадёр.